Eubúlides d'Atenes, litigant atenenc 
 Eubúlides de Milet, filòsof grec 
 Eubúlides de Cròpia, escultor atenenc